Hot! Live and Otherwise — второй концертный альбом американской певицы Дайон Уорвик, выпущенный в 1981 году на лейбле Arista Records.

Об альбоме 
Концертные выступления для альбома были записаны во время концертов певицы в казино «Harrah’s Reno» в Рино, штат Невада весной 1981 года. Оригинальный альбом был выпущен в формате двойного альбома, три стороны которого содержали концертные записи, а четвёртая содержала студийные записи, включая песни «Some Changes Are for Good» и «Now We’re Starting Over Again». Продюсерами новых песен стали Майкл Массер и Стив Бакинхем.

Альбом бы выпущен 20 мая 1981 года, в чарте Billboard Top LPs он занял 72 позицию.

В 2007 году альбом был переиздан с изменённым трек-листом, в частности были убраны песни «We Never Said Goodbye» и «Dedicate This Heart», но были добавлены неизданные ранее песни «When the Good Times Come Again» и «Right Back».

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Концертные альбомы Дайон Уорвик
Концертные альбомы Arista Records
Альбомы, спродюсированные Майклом Массером
Концертные альбомы 1981 года
Двойные альбомы